Катастрофа Ту-124 над Куйбышевской областью — авиационное происшествие с человеческими жертвами (авиакатастрофа), произошедшая 9 июля 1973 года над Куйбышевской (ныне Самарской) областью с самолётом Ту-124В компании Аэрофлот, выполнявшим рейс 5385 (Куйбышев — Симферополь). Вследствие отказа и разрушения одного из двигателей самолёта, обломки двигателя пробили обшивку фюзеляжа и смертельно ранили двух пассажиров.

Самолёт 
Ту-124В с бортовым номером СССР-45062 (заводской — 4351407, серийный — 14-07) был выпущен Харьковским авиазаводом в 1964 году, а 20 мая передан Приволжскому управлению гражданского воздушного флота, которое направило его в Куйбышевский объединённый авиаотряд (по другим данным — в Уфимский авиаотряд). На 9 июля 1973 года борт 45062 имел 12 831 час налёта и 10 807 посадок.

Катастрофа 

В тот день самолёт с бортовым номером СССР-45062 пилотировал экипаж из 173-го лётного отряда в составе командира Василия Беляева, второго пилота Геннадия Кострюкова, штурмана Владимира Добрынина и бортинженера Владимира Мочалова. В салоне работали стюардессы Елизарова и Беляева, сопровождал рейс милиционер Шишкин.

В 19:42 по местному времени авиалайнер вылетел из куйбышевского аэропорта Курумоч и начал набор высоты. В 19:53 самолёт находился на высоте 6600 метров близ села Шигоны Куйбышевской области и ориентировочно в 97—100 километрах от аэропорта вылета, когда неожиданно разрушилась турбина правого реактивного двигателя. Её обломки пробили обшивки двигателя и фюзеляжа, и проникли в салон в районе 12-го ряда, где поразили нескольких пассажиров. Экипаж тут же отключил двигатель и активировал его систему пожаротушения, а также перевёл самолёт на крутое снижение.

Возникшая разгерметизация и гибель людей привели к возникновению паники среди пассажиров, которые побежали в переднюю часть салона, тем самым переместив центр тяжести самолёта вперёд и значительно усложнив пилотирование судна. Стюардессам и сопровождающему милиционеру с трудом удалось рассадить пассажиров обратно по местам, после чего в 20:05 Ту-124 произвёл посадку в аэропорту Курумоч с магнитным курсом посадки 52°.

Последствия 
В правом двигателе была полностью разрушена турбина, а её обломки серьёзно повредили фюзеляж в районе 37—38 шпангоутов, а также закрылки и элероны правого полукрыла. В салоне самолёта вследствие поражения обломками погибли 2 и были ранены 4 пассажира.

Сам борт 45062 был восстановлен и продолжал эксплуатироваться в Приволжском УГА. Отставлен от полётов 18 июля 1980 года и впоследствии был разрезан на металлолом.

Причина 
Причиной разрушения турбины двигателя был назван дефект при производстве.

Примечания

Литература

Ссылки 

События 9 июля
Июль 1973 года
Авиакатастрофа
1973 год в Самарской области
Авиационные происшествия в России 1973 года
Авиационные происшествия в Самарской области
Авиационные происшествия с Ту-124
Авиационные происшествия вследствие отказа двигателей
Авиационные происшествия Приволжского УГА